Als Donator (von lateinisch donare „schenken“) oder auch Donor bezeichnet man 

 in der Chemie im Allgemeinen
  ein Molekül, das im Rahmen einer chemischen Reaktion ein Teilchen oder eine funktionelle Gruppe abgibt, siehe Donator-Akzeptor-Prinzip
 speziell
 Elektronendonator
 Protonendonator
 Elektronenpaardonator
 Halbleiter#Donatoren und Akzeptoren, eine Störung in einem Halbleiter in der Festkörperphysik
 in der Perinatalmedizin den kleineren (Spender-)Zwilling beim fetofetalen Transfusionssyndrom
 in finanziellem Sinne einen Schenker oder Spender
 eine ehemalige niederländische Metal-Band, siehe Donor (Band)

Siehe auch: